El nombre de Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, o variantes como Iglesia de Santa María de la Consolación o Iglesia de la Consolación, puede hacer referencia a varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación.

Brasil 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la ciudad de Brasilia;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en Sao Paulo;

España 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la localidad de Arroyomolinos, Cáceres;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la ciudad de Santander, Cantabria;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la localidad de Umbrete, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la localidad de Azuaga, Badajoz;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la localidad de Cazalla de la Sierra, Sevilla;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la localidad de Calatayud, Zaragoza;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en Aznalcóllar, Sevilla.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (El Pedroso)

Italia 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la ciudad de Roma;
 Iglesia de la Consolación, iglesia católica en la ciudad de Génova;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, iglesia católica en la ciudad de Todi, Perugia;
 Templo de Santa María de la Consolación en Todi;